Lumby ist der Name von:

 Lumby (Dänemark), Ort in Fünen, Dänemark
 Lumby (England), Dorf in North Yorkshire, England
 Lumby (British Columbia), Ort in British Columbia, Kanada
 Lumby Sogn, dänische Kirchspielgemeinde

Lumby ist der Familienname folgender Personen:

 Wendy Lumby (* 1966), britische Alpine-Skifahrerin

Siehe auch:
 Hans Christian Lumbye (1810–1874), dänischer Kapellmeister und Komponist